Le palet breton désigne 
 une pâtisserie à pâte brisée à base de beurre;
 de nombreux jeux joués avec des palets en fonte, dont le palet sur planche ou la galoche bigoudène.